Joksimović est un patronyme porté notamment par :

 Dušan Joksimović (1963-), directeur de la photographie yougoslave puis serbe ;
 Nebojša Joksimović (1981-), joueur slovène de basket-ball ;
 Željko Joksimović (1972-), chanteur, compositeur et musicien serbe.